Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Masculino
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Masculinas
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Simples Feminino
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Femininas
Campeonato Mundial de Badminton de 2007 - Duplas Mistas

Este artigo lista os resultados da Categoria Duplas Femininas no Campeonato Mundial de Badminton de 2007.

Cabeças-de-chave
 Zhang Yawen / Wei Yili
 Gao Ling / Huang Sui
 Yang Wei / Zhang Jiewen
 Gail Emms / Donna Kellogg
 Du Jing / Yu Yang
 Kumiko Ogura / Reiko Shiota
 Jiang Yanmei / Li Yujia
 Wong Pei Tty / Chin Eei Hui
 Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
 Endang Nursugianti / Rani Mundiasti
 Kamila Augustyn / Nadiezda Kostiuczyk
 Aki Akao / Tomomi Matsuda
 Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
 Nicole Grether / Juliane Schenk
 Lena Frier Kristiansen / Kamilla Rytter Juhl
 Petya Nedelcheva / Diana Dimova

Primeiras Rodadas

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Finais

Fontes
Tournamentsoftware.com: 2007 World Championships - Women's Doubles

Campeonato Mundial de Badmínton de 2007
Competições de badmínton feminino